Петри́цкий () — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Петрицкий, Вилли Александрович (1931— 2022) — российский культуролог и библиофил.
 Петрицкий, Михаил Константинович (1865—1921) — галицкий редактор, издатель, государственный и общественный деятель.

Примечания